Berardino Libonati (934-2010) – avvocato, dirigente d'azienda e professore universitario italiano
 Francesco Libonati (1899-1971) – politico italiano
 Francesco Libonati (1920 – ) – scultore e disegnatore italiano
 Roland V. Libonati (1900-1991) – ufficiale, deputato dell'Illinois (USA)